Morsbach (Duitsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Morsbach (Würselen), een plaats in deze gemeente 
 Morsbach (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Moselle

Zie ook 
 Mörsbach (doorverwijspagina)